|-
| 10701 - || 1981 PF || 8 august 1981 ||  || 
|-
| 10702 Arizorcas || 1981 QD || 30 august 1981 ||  || E. Bowell
|-
| 10703 ||  || 23 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10704 ||  || 1 septembrie 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10705 - || 1981 SL || 22 septembrie 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 10706 - ||  || 26 septembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 10707 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10708 - ||  || 25 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10709 Ottofranz ||  || 24 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10710 - ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar
|-
| 10711 Pskov ||  || 15 octombrie 1982 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10712 Malashchuk ||  || 20 octombrie 1982 || Nauchnij || 
|-
| 10713 Limorenko ||  || 22 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina
|-
| 10714 - || 1983 QG || 31 august 1983 ||  || 
|-
| 10715 Nagler ||  || 11 septembrie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 10716 Olivermorton || 1983 WQ || 29 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10717 Dickwalker || 1983 XC || 1 decembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10718 Samusʹ ||  || 23 august 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10719 Andamar || 1985 TW || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10720 Danzl || 1986 GY || 5 aprilie 1986 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10721 Tuterov ||  || 17 august 1986 ||  || 
|-
| 10722 Monari || 1986 TB || 1 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 10723 - || 1986 TH || 3 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 10724 - ||  || 5 noiembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10725 Sukunabikona || 1986 WB || 22 noiembrie 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 10726 Elodie ||  || 28 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10727 Akitsushima || 1987 DN || 25 februarie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 10728 Vladimirfock ||  || 4 septembrie 1987 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10729 Tsvetkova ||  || 4 septembrie 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 10730 White || 1987 SU || 19 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10731 ||  || 16 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10732 ||  || 17 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10733 Georgesand ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10734 Wieck ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10735 Seine ||  || 15 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10736 ||  || 22 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10737 ||  || 25 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10738 - ||  || 17 martie 1988 || La Silla || 
|-
| 10739 Lowman ||  || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10740 Fallersleben ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 10741 - ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 10742 - ||  || 7 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 10743 - ||  || 12 noiembrie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10744 Tsuruta || 1988 XO || 5 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 10745 Arnstadt ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 10746 Mühlhausen ||  || 10 februarie 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 10747 Köthen ||  || 1 februarie 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 10748 ||  || 8 februarie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10749 Musäus ||  || 6 aprilie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 10750 - || 1989 PT || 9 august 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10751 ||  || 29 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 10752 ||  || 25 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 10753 van de Velde ||  || 28 noiembrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 10754 ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10755 ||  || 10 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10756 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10757 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10758 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10759 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10760 Ozeki ||  || 15 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 10761 Lyubimets ||  || 12 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 10762 von Laue ||  || 12 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 10763 Hlawka ||  || 12 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 10764 Rübezahl ||  || 12 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 10765 || 1990 UZ || 20 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 10766 ||  || 20 octombrie 1990 || Dynic || A. Sugie
|-
| 10767 Toyomasu ||  || 22 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 10768 Sarutahiko ||  || 21 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 10769 Minas Gerais ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10770 Belo Horizonte ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10771 Ouro Prêto ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10772 || 1990 YM || 23 decembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 10773 ||  || 7 ianuarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10774 Eisenach ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 10775 Leipzig ||  || 15 ianuarie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 10776 Musashitomiyo ||  || 12 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 10777 ||  || 13 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10778 Marcks ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 10779 - || 1991 LW || 14 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10780 Apollinaire ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10781 Ritter ||  || 6 august 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 10782 Hittmair ||  || 12 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 10783 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10784 Noailles ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10785 Dejaiffe ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10786 Robertmayer ||  || 7 octombrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 10787 Ottoburkard ||  || 4 octombrie 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 10788 || 1991 UC || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 10789 Mikeread ||  || 5 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10790 || 1991 XS || 5 decembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 10791 - || 1992 CS || 8 februarie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 10792 Ecuador ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10793 Quito ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10794 Vänge ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 10795 Babben ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 10796 Sollerman ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 10797 Guatemala ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10798 || 1992 LK || 3 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 10799 Yucatán ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10800 ||  || 22 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-